Кёниг, Вернер — немецкий германист.
 Кёниг, Вернер — немецкий музыковед и композитор.
 Кёниг, Вернер — немецкий кинопродюсер.